Smirin ist der Nachname folgender Personen:

 Ilia Smirin (* 1968), weißrussisch-israelischer Schachspieler
 Moisej Mendeljewitsch Smirin (1895–1975), sowjetischer Historiker